Det bästa kan avse:

 Det bästa (musikalbum) - ett album av Hasse Andersson
 Det bästa (dikt) – en dikt av Karin Boye
 Det Bästa (tidskrift) – den svenska utgåvan av den amerikanska tidskriften Reader's Digest

Se även
 Reader's Digest